Kähler oder Kaehler ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 

 Alfred Kähler (1900–1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Bernhard August Kähler (1808–1890), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Bettina Kähler (* 1965), deutsche Politikerin (GAL-Hamburg)
 Carl Nicolaus Kähler (1804–1871), deutscher Pädagoge, Pastor, Theologe und Heimatforscher
 Christian Kähler (* 1969), deutscher Physiker 
 Christoph Kähler (* 1944), deutscher Geistlicher, Landesbischof in Thüringen
 Egon Kähler (1925–1992), deutscher Politiker (SPD)
 Else Kähler (1917–2011), Schweizer Theologin
 Emmi Kähler-Meyer (1903–1998), deutsche Afrikanistin
 Erich Kähler (1906–2000), deutscher Mathematiker
 Ernst Kähler (1914–1991), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Friedrich Kähler (1873–1942), deutscher Politiker und Rechtsanwalt
 Gert Kähler (* 1942), deutscher Architekturhistoriker und Publizist
 Gregor Clemens Kähler (1841–1912), deutscher Pastor, Theologe und Kirchenhistoriker
 Hans Kähler (1912–1983), deutscher Sprachwissenschaftler
 Heinrich Kaehler (1804–1878), deutscher Bildhauer
 Heinrich Kähler (1874–1941), deutscher evangelischer Theologe, Hauptpastor in Flensburg 
 Heinz Kähler (1905–1974), deutscher Klassischer Archäologe
 Herman Kähler (1846–1917), dänischer Keramikfabrikant
 Hilde Kähler-Timm (* 1947), deutsche Schriftstellerin
 Ingeborg Kähler (* 1943), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin 
 Ingrid Kaehler (* 1938), deutsche Schauspielerin
 Joachim Kähler (* 1958), deutscher evangelischer Theologe
 Jörg Kaehler (1930–2015), deutscher Schauspieler, Regisseur, Theaterleiter und Autor
 Johann Siegfried Kähler (1743–1820), deutscher Mediziner
 Julius Kähler (1873–1952), deutscher Journalist und Politiker
 Karl Kähler (1880–1964), deutscher Meteorologe
 Klaus Erich Kaehler (1942–2022), deutscher Philosoph
 Klaus-Peter Kaehler († 2002), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Lorenz Kähler (* 1973), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Ludwig August Kähler (1775–1855), deutscher Theologe, Geistlicher und Schriftsteller
 Luise Kaehler (1865–??), deutsche Klavierlehrerin
 Luise Kähler (1869–1955), deutsche Politikerin (SPD/SED)
 Martin Kähler (1835–1912), deutscher Theologe
 
 Richard Kähler (* 1951), deutscher Satiriker, Autor und Übersetzer
 Robert Kaehler (* 1964), US-amerikanischer Ruderer
 Robin Kähler (* 1946), deutscher Sportwissenschaftler
 Ruth Kähler (* 1935), deutsche Schauspielerin

 Susanne Kähler (* 1966), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Thorsten Kähler (* 1955), deutscher Flottillenadmiral
 Tim Kähler (* 1968), deutscher Politiker (SPD)
 Ursula Kähler (* 1944), deutsche Politikerin (SPD)
 Walter Kähler (1877–1955), deutscher Theologe und Generalsuperintendent
 
 Wilhelmine Kähler (geb. Wilhelmine Mohs; 1864–1941), deutsche Gewerkschafterin und Politikerin (SPD)
 Willibald Kaehler (1866–1938), deutscher Dirigent und Komponist

Siehe auch 
 Kähler-Differential, mathematische Abstraktion
 Kählermannigfaltigkeit, mathematische Struktur
 Kehler
 Kahler
 Keler

Weblinks 
 Kähler bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname